Austria:
 Raiden – miejscowość w gminie Niederkappel,  w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Raiden – miejscowość w gminie St. Stefan am Walde,  w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Inne:
 Raiden – gra komputerowa
 Raiden – fikcyjna postać z serii Metal Gear Solid
 Raiden – fikcyjna postać z serii Mortal Kombat

Zobacz też:
 Mitsubishi J2M Raiden
 Reiden